|}
Die Schetigen-Korgas Eisenbahn ist eine 293 km lange Eisenbahnstrecke in der Russischen Breitspur von 1520 mm. Sie führt von Schetigen bei Almaty in Kasachstan nach Korgas in China. Sie verbindet die Xinjiang-Nordbahn mit der Turkestan-Sibirischen Eisenbahn.

Die 293 km lange Eisenbahnstrecke auf der kasachischen Seite der chinesischen Grenze wurde im Dezember 2011 eröffnet. Sie verbindet den Grenzübergang Korgas mit Schetigen, 50 km nördlich von Almaty. Im September 2012 wurde ein regelmäßiger Personenverkehr zwischen Almaty und dem Bahnhof Altynkol auf der kasachischen Seite der Grenze gegenüber Korgas eröffnet. Der Eisenbahngrenzübergang in Korgas für den Gütertransit wurde im Dezember 2012 in Betrieb genommen.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kasachstan
Schienenverkehr (Sowjetunion)
Schetigen-Korgas